

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Sośnia – część wsi Zabruzdy w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Miastków Kościelny
 Sośnia – wieś  w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Radziłów
 Sośnia – osada wsi Lutomek w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Sieraków

Zobacz też 
 Sośni, Sośnie, Sośniak, Sośniakówka, Sośnica, Sośnice, Sośnicowice, Sośnina, Sośniny